Проспе́кт Нахи́мова (укр. Проспект Нахімова) — одна из центральных улиц Мариуполя, направляется из центра города к центру Приморского района, к морскому вокзалу порта. Протяжённость — 4,2 км.

Ранее назывался Верхнее Портовское шоссе.

Застройка проспекта началась в начале 1960-х годов одновременно с комплексным освоением Покровской площади (в настоящее время — Греческая площадь), от которой проспект начинается. Площадь планировалась как новый центр города — место проведения общественных мероприятий, однако была застроена без учёта этой функции, в результате чего часть общегородских мероприятий проводится на проспекте Нахимова.

Достопримечательности 
 Санаторий-профилакторий АМП
 Свято-Николаевский храм
 Санаторий-профилакторий «Чайка»
 ЦКПиО «Приморский»
 Площадь Воинов-Освободителей
 Памятник Освободителям Донбасса
 Кинотеатр «Комсомолец»
 Крытый стадион «Ильичёвец»
 Медицинское территориальное объединение здоровья матери и ребёнка
 ЦПМСП № 4 (бывшая поликлиника «Работников Водного транспорта»)
 Приморская районная администрация
 Телевышка Мариупольского телевещания
 Дом Быта по адресу Проспект Нахимова 116а
 Библиотека им. Грушевского (ранее «Теле Радио Мастерская», ещё ранее магазин «ТоргСин»)
 Храм Святого Петра-Могилы

Пересечения с улицами 
 ул. Университетская
 ул. Казанцева
 пер. Нахимова
 ул. Итальянская
 ул. Лесная
 ул. Клиновая
 ул. Бахчиванджи
 бул. Богдана Хмельницкого
 пл. Воинов-Освободителей
 ул. Лавицкого
 ул. Кронштадтская
 пер. Днепропетровский
 пер. Черноморский
 ул. Морских Десантников
 ул. Санаторная
 ул. Черноморская
 ул. Якорная
 ул. Юнговская
 ул. Красномаякская
 ул. Львовская
 пер. Малый
 просп. Адмирала Лунина

Примечания 

Улицы Мариуполя
Мариуполь